Paris Match (по-русски «Пари́-матч») — французский еженедельный журнал новостей, основанный в 1949 году. Первый выпуск вышел 25 марта того же года.

История 
В 1926 году журналист и медиамагнат Леон Бельби () создал спортивный журнал «Paris Match» (). В 1938 году промышленник и медиамагнат Жан Пруво () возобновляет издание журнала, добавив в «Paris Match» блок новостей. Во время Второй мировой войны выпуск журнала прекращается. После войны, в 1949 году, Жан Пруво основал «Paris Match».

Первым главным редактором стал Поль Гордо () французский журналист, историк, критик, литератор и юморист, который был постоянным специальным корреспондентом журналов «Paris-Soir» и «Матч» в Лондоне, автором названия «Пари Матч» и её рубрики () — «Матч жизни».

До конца 1950 годов журнал получил большой успех под редакцией Эрвэ Миля (). После этого продажи начали падать, причиной чему стало появление новых еженедельных журналов и телевидения. К примеру: в 1958 году было выпущено 1 800 000 экземпляров, а в 1975 году — 600 000.

В 1976 году журнал был приобретён Даниэлем Филипаччи (), радиоведущим и фотографом, который превратил «Paris Match» в один из самых успешных и влиятельных журналов Франции. В журнал вернулся французский журналист Роже Терон () в качестве главного редактора, пост которого он уже занимал с 1962 год по 1968 год, оставив свой пост только в 1999 году. Под его руководством Пари Матч снова начал пользоваться успехом у публики, что сразу сказалось и на результатах продаж. Роже Теронда прозвали «L'œil», что в переводе с французского означает «Глаз». Он оставил свою должность в возрасте 74 лет. В июле 1999 года его сменил французский журналист Ален Женестар ().

Сегодня Paris Match является частью издательства Hachette Filipacchi Médias, которое принадлежит крупнейшей французской медиагруппе Lagardère. В 2008 году тираж во Франции достиг более 633 000 экземпляров.

Дополнительные факты 
 Слоган компании до 2008 года: «Le poids des mots, le choc des photos», дословный перевод на русский язык — «Вес слов, шок фотографий». С 2008 года девиз компании: «La vie est une histoire vraie» — «Жизнь — это правдивая история».

См. также 
 Пресса во Франции
 Фотожурналистика

Примечания

Литература 
 
Из БРЭ:
 France and the mass media / Ed. by B. Rigby, N. Hewitt. Basingstoke, 1991. 
 50 ans, Paris Match / Sous la dir. de R. Therond. P., 1998. Vol. 1–2. 
 Тангейт М. Медиамагнаты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются за лидерство. , 2006.

Ссылки 
 Официальный сайт «Paris Match» 
 Официальный сайт медиагруппы «Lagardère» 
 Официальный сайт издательства «Hachette Filipacchi Médias» 
 Русские переводы на сайте Инопресса
 

Журналы Франции
Средства массовой информации Франции
Печатные издания, возникшие в 1949 году
Журналы по фотографии